Огурцова — женская форма русской фамилии Огурцов.

Известные носители 
* 
 Огурцова (Зубрилова), Елена Николаевна (род. 1973) — украинская и белорусская биатлонистка.